Wörle ist der Familienname folgender Personen:

 August Wörle (1860–1920), Lehrer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Eugen Wörle (1909–1996), österreichischer Architekt
 Franz Wörle (1952–2020), deutscher Bildhauer
 Günther Wörle (* 1949), deutscher Fußballtrainer
 Hans Conrad Wörle (1577–1632), deutscher Kupferstecher und Goldschmied
 Ignaz Franz Wörle (1710–1778) Orgelbauer in Bozen
 Karl Wörle (Journalist) (Pseud. Oswald Stein; 1830–nach 1883), deutscher Journalist, Schriftsteller, Drucker und Verleger
 Karl Wörle (Mathematiker) (1909–1995), deutscher Mathematiker und Autor mathematischer Schullehrwerke
 Kathrin Wörle-Scheller (* 1984), deutsche Tennisspielerin
 Michael Wörle (* 1967), deutscher Kommunalpolitiker
 Raimund Wörle (1896–1979), österreichischer Maler
 Tanja Wörle (* 1980), deutsche Fußballspielerin
 Thomas Wörle (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Tobias Wörle (* 1984), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Wöhrle
 Wöhrl